Actinomucor är ett släkte av svampar. Actinomucor ingår i familjen Mucoraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Oksvampar
Actinomucor